Ната́лья Владисла́вовна Помо́щникова-Во́ронова (9 июля 1965, Зеленоград) — советская и российская легкоатлетка, бронзовый призёр Олимпийских игр в эстафете 4×100 метров. Заслуженный мастер спорта России.

Карьера 
На Олимпийских играх в Сеуле Наталья вместе с Людмилой Кондратьевой, Галиной Мальчугиной и Мариной Жировой стала обладательницей бронзовой медали в эстафете 4×100 метров.

Также становилась бронзовым призёром и победителем чемпионатов мира — в 1987 и 1993 году.

Личная жизнь 
Папа Натальи мастер спорта в беге на 800 метров, младшая сестра Ольга мастер спорта в беге на 100 метров.

С 14-ти лет начала заниматься спортом. Показав хороший результат на спартакиаде Москвы, попала в сборную. Позднее, в 9-м классе участвовала во Всесоюзной спартакиаде школьников в 1981 году. В 1983 году выиграла юниорский чемпионат СССР и юниорский чемпионат Европы.

Окончила факультет журналистики Московского государственного университета.

С 2005 по 2008 год работала в федеральном агентстве по физической культуре и спорту. Позже работала в реабилитационном центре для инвалидов.

Примечания

Ссылки 
 

Бегуны на короткие дистанции СССР
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1988 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1996 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1988 года
Чемпионы мира по лёгкой атлетике
Выпускники факультета журналистики МГУ